Dendrilla är ett släkte av svampdjur. Dendrilla ingår i familjen Darwinellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Dendrilla